Die 13. IBU Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 22. bis 28. September 2008 im französischen Maurienne-Obertal (französisch Haute-Maurienne) statt. Die Biathlon-Anlage befindet sich dort in der kleinen Ortschaft Bessans.

Es wurden in vier Einzeldisziplinen bei den Herren und bei den Frauen, sowie in einem Mixed-Staffel-Wettbewerb, Medaillen vergeben. Jeweils zwei der Disziplinen, ein Sprint und ein Verfolgungsrennen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, fanden im Crosslauf (Querfeldeinlauf) und auf Rollskiern statt. Der Staffelwettbewerb wurde in der Rollski-Disziplin ausgetragen. Fast gleichzeitig, meist nur um wenige Minuten versetzt, fanden auch die Junioren-Weltmeisterschaften in den jeweiligen Disziplinen statt. Während im Crosslauf alle vier Titel von russischen Athleten gewonnen wurden, gingen die Titel im Rollskiwettbewerb bei den Herren beide an Frankreich, bei den Frauen an Slowenien. Das Staffelrennen gewann Frankreich, das mit dem dreifachen Weltmeister Simon Fourcade auch den erfolgreichsten Athleten der Spiele stellte. Alle Sieger der Sprintrennen konnten auch die Verfolgungsrennen gewinnen, somit wurden Jekaterina Sidorenko, Teja Gregorin und Alexei Katrenko Doppelweltmeister. Als einzige Athletin startete die Moldawierin Natalja Lewtschenkowa in allen fünf möglichen Wettbewerben. Dabei platzierte sie sich immer unter den besten Sechs und gewann im Rollski-Verfolgungsrennen die Bronzemedaille.

Wettbewerbe 

 Crosslauf
 24. September: Sprint, 3 km (Frauen) und 4 km (Männer).
 25. September: Verfolgung, 5 km (Frauen) und 6 km (Männer).

 Skiroller
 26. September: Sprint, 7,5 km (Frauen) und 10 km (Männer).
 27. September: Verfolgung, 10 km (Frauen) und 12,5 km (Männer).
 28. September: Mixed-Staffel, 2 × 6 km (Frauen) + 2 × 7,5 km (Männer).

Medaillenspiegel 
Gesamt

Crosslauf

Rollski

Männer Crosslauf

Sprint 4 km 

Datum: Mittwoch, 24. September 2008, 10:00 Uhr
Es starteten 24 Athleten aus 12 Ländern, darunter drei Deutsche. Starter aus Österreich, der Schweiz oder Italien waren nicht am Start. Bei der kurz darauf gestarteten Junioren-WM gewann der Usbeke Anuzar Yunusov vor dem Russen Stanislaw Basejew und dem Deutschen Niklas Heyser. Mit Tobias Schröder kam ein weiterer Deutscher als Sechstplatzierter unter die Besten.

Verfolgung 6 km 

Datum: Donnerstag, 25. September 2008, 10:00 Uhr
Es starteten 24 Athleten aus 12 Ländern, darunter drei Deutsche. Starter aus Österreich, der Schweiz oder Italien waren nicht am Start. Bei der kurz darauf gestarteten Junioren-WM gewann erneut der Usbeke Anuzar Yunusov vor den Russen Rinat Gilasow und Maxim Adiew.

Männer Rollerski

Sprint 10 km 

Datum: Freitag, 26. September 2008, 11:00 Uhr
Es starteten 43 Athleten aus 16 Ländern. Aus dem deutschsprachigen Raum waren Starter aus der Schweiz und Italien angetreten. Bei der nahezu gleichzeitigen Junioren-WM gewann der Franzose Martin Fourcade vor dem Schweizer Benjamin Weger und dem Franzosen Jean-Guillaume Béatrix.

Verfolgung 12,5 km 

Datum: Samstag, 27. September 2008, 12:00 Uhr
Es starteten 36 von 43 gemeldeten Athleten. Aus dem deutschsprachigen Raum waren Biathleten aus der Schweiz und Italien am Start. Der Serbe Nikola Jeremić erreichte das Ziel nicht, damit platzierten sich 35 Starter. Nicht mehr am Start waren Peter Dokl, Alexei Katrenko, Jauhen Schuleu, Károly Gombos, Jozef Škoviera, Miro Ćosić und Istvan Muskatel. Beim nur wenig später gestarteten Junioren-WM-Rennen gewann der Kroate Jakov Fak vor dem Schweizer Benjamin Weger und Krassimir Anew aus Bulgarien.

Frauen Crosslauf

Sprint 3 km 

Datum: Mittwoch, 24. September 2008, 13:00 Uhr
Es starteten 13 Athletinnen aus neun Nationen, darunter fünf Russinnen. Starterinnen aus deutschsprachigen Ländern waren nicht am Start. Bei der kurz darauf durchgeführten Junioren-WM siegte die Russin Irina Maximowa vor ihrer Landsfrau Alexandra Walischina und der Belarussin Wera Kalbianok.

Verfolgung 5 km 

Datum: Donnerstag, 25. September 2008, 13:00 Uhr
Es starteten 12 von 13 gemeldeten Athletinnen aus neun Nationen, darunter vier Russinnen. Nicht an den Start ging Anna Sorokina. Starterinnen aus deutschsprachigen Ländern waren nicht am Start. Bei der kurz darauf durchgeführten Junioren-WM siegte die Russin Irina Maximowa vor ihrer Landsfrau Alexandra Walischina und der Belarussin Wera Kalbianok.

Frauen Rollerski

Sprint 7,5 km 

Datum: Freitag, 26. September 2008, 9:05 Uhr
Es starteten 22 Athleten aus elf Nationen. Aus dem deutschsprachigen Raum waren nur Athletinnen aus Italien (Roberta Fiandino, 12.) am Start. Nur wenig später starteten die Juniorinnen zu ihrem WM-Rennen, das die Französin Marine Bolliet vor ihrer Landsmännin Anaïs Bescond und der Belarussin Karina Sawossik gewann.

Verfolgung 10 km 

Datum: Samstag, 27. September 2008, 9:05 Uhr
Es starteten 19 von 22 gemeldeten Athletinnen aus neun Ländern. Aus dem deutschsprachigen Raum war einzig eine Athletin aus Italien am Start. Nicht mehr an den Start gingen die qualifizierten Jelena Chrustaljowa, Ljubow Jermolajewa und Iryna Babezkaja. Nur wenig später starteten die Juniorinnen zu ihrem WM-Rennen, das die Französin Anaïs Bescond vor ihrer Landsfrau Marine Bolliet und der Kanadierin Megan Tandy gewann.

Mixed-Staffel Rollerski 2 × 6 + 2 × 7,5 km 

Datum: Sonntag, 28. September 2008, 9:15 Uhr
Am Start waren sechs Staffeln. Gleichzeitig fand das Weltmeisterschaftsrennen im Mixed der Junioren und Juniorinnen statt. Hier gewann Russland in der Besetzung Irina Maximowa, Walentina Nasarowa, Dmitri Blinow und Wiktor Wassiljew vor Frankreich mit Anaïs Bescond, Marine Bolliet, Martin Fourcade und Jean-Guillaume Béatrix und dem Team aus Belarus mit Karina Sawossik, Wera Kalbjanok, Uladsimir Tschapelin und Wital Zwetau.

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Ergebnisse der Crosslauf-Wettbewerbe
 Ergebnisse der Rollerski-Wettbewerbe
 Berichte auf der IBU-Webseite

2008
Biathlonveranstaltung 2008
Biathlonwettbewerb in Frankreich
Sportveranstaltung in Bessans